Danneel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Danneel († 1916), Wirkl. Geh. Rat, Exzellenz, Abteilungsvorstand im Reichsmarineamt
 Heinrich Danneel (1867–1942), deutscher Physikochemiker und Hochschullehrer
 Rolf Danneel (1901–1982), deutscher Zoologe, Genetiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Danehl
 Danel
 Dannehl
 Danneels